Schönwetter steht für:
  Schönwetter, Witterung mit geringer Bewölkung und überwiegendem Sonnenschein

Schönwetter ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Schönwetter von Heimbach (um 1465–1519), deutscher Jurist
 Franz Schönwetter (1910–??), österreichischer Fußballspieler 
 Johann Baptist Schönwetter (1671–1741), aus Frankfurt am Main stammender und in Wien wirkender Drucker, Verleger, Buchhändler und Zeitungsherausgeber
 Paul Schönwetter (* 1958), Schweizer Fußballspieler und -trainer 

Siehe auch:
 Kaiserwetter